Gendre ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Gendre (* 1946), Schweizer Fotograf
 Louis Robert Gendre alias Louis Jourdan (1921–2015), französischer Schauspieler
Robert Gendre (1739–1812), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher

Siehe auch:
 Legendre
 LeGendre